Wyspa Vansittart (Nunavut), Kanada
 Wyspa Vansittart (Tasmania), Australia